O Campeonato Gaúcho de Futebol Amador de 2010 é a 57ª edição da principal competição da categoria no Rio Grande do Sul. Quatorze equipes se inscreveram para obter o título de campeão amador do estado.

Participantes 
 Academia do Morro (Porto Alegre)
 Botafogo (Fagundes Varela)
 Colorado (Não-me-toque) 
 Flamengo (Bento Gonçalves)
 Gramadense (Gramado)
 Guaíba (Guaíba)
 Juventude Operária (Ibirubá)
 Lajeadense (Lajeado)
 Morro Reuter (Morro Reuter)
 Mundo Novo (Três Coroas)
 Nacional (São Leopoldo)
 Nova Prata (Nova Prata)
 Serrano (Canela)
 Tamoio (Viamão)

Obs: O União Campestre utilizou a inscrição do C.E. Lajeadense.

Primeira Fase

Grupo A 

|}

Grupo B 

|}

Fase Final 

Fonte: 
 Tabela de jogos (Primeira Fase + Fase Final)

Premiação 

Campeonato Gaúcho de Futebol